Кирилин, Валерий Васильевич (1939—2010) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке.

См. также 
 Кириллин